Arsan bezeichnet:

 eine Gruppe chemischer Verbindungen aus Arsen und Wasserstoff, siehe Arsane

Arsan ist der Familienname folgender Personen:

 Emmanuelle Arsan (1932–2005), französische Autorin
 Sünuhi Arsan (1899–1970), türkischer Jurist